Delitto a bordo (The Blind Barber) – romanzo di John Dickson Carr del 1934, I Classici del Giallo Mondadori n. 279
 Delitto a bordo (Murder in Pastiche) – romanzo di Marion Mainwaring del 1954, Serie Gialla Garzanti n. 105
 Delitto a bordo (Murder in the Navy, ripubblicato come Death of a Nurse) – romanzo di Richard Marsten (pseudonimo di Ed McBain) del 1955, I Classici del Giallo Mondadori n. 514